Osoby o tym nazwisku:
 Damian Czepita – polski okulista
 Stanisław Czepita – polski prawnik
 Michał Czepita – polski malarz